Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 30 августа, 1 и 3 сентября.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты финального забега 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011